214 км, 214-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 объекты железнодорожной инфраструктуры
 214 км (платформа БМО) — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 180082.
 214 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Калужская область). Код 187912.
 214 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Брянская область). Код 200182.
 214 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 786811.
 214 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 047444.
 214 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Саратовская область). Код 606411